Plusieurs personnes, réelles ou fictives sont connues sous le nom de Robert Parr :
 Robert Parr (1921-2017), est un chimiste théoricien, membre fondateur de l'Académie internationale des sciences moléculaires quantiques.
 Robert Parr est un des pseudonymes utilisés par le romancier Erle Stanley Gardner.
 Robert Parr est un personnage fictif du film les Indestructibles connu sous le nom de M. Indestructible.